Второй дагестанский поход Надир-шаха — кампания персидской армии под руководством Надир-шаха в 1735 году по подчинению Дагестана.

Предыстория 

После победного первого похода 1734 года шах уходит из Дагестана. В марте 1735 года между Россией и Персией был подписан Гянджинский договор, по которому земли ниже Сулака признаются Россией за шахом, а сама река — границей между владениями.

Весной 1735 года кубинские лезгины, поддержанные дагестанцами, осадили проиранского правителя Гусейн-Али-хана в Кубе. На помощь осаждённому хану пришли дербентский комендант и шамхал Хасбулат. Вместе они оттеснили восставших, которые потеряли 300 человек убитыми и пленными.

У дагестанцев подобное бездействие Ирана возродило надежду на помощь от Турции.

К лету 1735 года Надир вытеснил турок из Закавказья.

Осенью 1735 года шах предпринял второй поход против дагестанских горцев.

Поход 
11 октября 1735 года шах выступил из Гянджи, разбил джарцев, взял под контроль Шеки, Шемаху, Мушкюр и вышел в Табасаран. Здесь, в Дере-магале, он создал базу: комендант Дербента и Риза-кули-мирза, старший сын Надира, сосредоточили здесь запас провианта и войсковой обоз. Опираясь на неё, Надир, действуя тремя отрядами, одновременно ударил на Будух и Хиналуг, на Докуз-пару и Ахты-пару, на Кюру и Кабир. Разгромив эти общины, он соединил силы у Гильяра в Кюре и отсюда двинулся к Дербенту, 11 ноября он уже вышел на его северную сторону, оказавшись на пороге Кайтага.

За это время Эльдар-шамхал, Ахмед-хан и Сурхай стягивали свои силы к Казанищу, намереваясь разбить шамхала Хасбулата и тем обезопасить себе тыл и развязать руки для борьбы с шахом. Уцмий не успел соединиться с союзниками — его собранное войско ещё не вышло за пределы Кайтага. Со стороны Дербента их прикрывал сын уцмия Хан-Мухаммед. Надир с небольшим отрядом в ту же ночь вышел к Маджалису, преодолев окопы Хан-Мухаммеда, рассеял его войско, пленных перебил. Хан-Мухаммед и остатки его отряда укрылись в Верхнем Кайтаге. Маджалис и окрестные села были разграблены, скот и всё жилое имущество были захвачены персами. Разоряя по пути все сёла, Надир дошёл до Губдена, где и соединился с Хасбулатом. Эльдар отступил в Аварию, Сурхай — в Кази-Кумух.

17 декабря объединённые силы иранцев и Хасбулата из Губдена двинулись на Кумух, по пути пройдя через Акушу. Там ему изъявил покорность акушинский кадий Хаджи-Айюб, который, как оказалось, тайно отправлял Сурхай-хану войско на помощь.

В горах около Кумуха Надир окружил и атаковал силы Сурхая с четырёх сторон. Войско шаха в 30 000 солдат под его руководством атаковала 10-тысячное войско Сурхая. Хотя силы были неравные, в разгаре сражения «смелый, отважный Сурхай устремился в центр боя». Особая роль отводилась афганцам, привычным к горной войне. Бой был упорнейшим, с обеих сторон были большие потери, главной причиной победы Надира было превосходство в резервах, вслед за одним войском шаха двигались и другие, а главное — Надир не попал в ловушку, подготовленную ханом и бой сразу пошёл не по плану Сурхая. Горцы отступили, Сурхай с остатками ушёл в Аварию.

Хоть шах и одержал победу, он и на этот раз не осмелился пойти на Аварию, так как его войско было сильно потрёпано и попросту не могло двигаться. На помощь Сурхаю спешил Эльдар со своим войском, он опоздал менее чем на сутки. Они, подходя к Кумуху, по ошибке приняли персидских солдат на высотах за людей Сурхая, из-за чего попали в ловушку, большинство погибло, Эльдару с остатками отряда удалось уйти.

Не дойдя до самого Кумуха, шах вспомнил, что остались ещё уцмий Ахмед-хан, который и раньше не являлся к нему с повинной, и акушинский кадий, который вышел из повиновения и перешёл на сторону Сурхай-хана. Шах после оказанного упорного сопротивления жестоко разорил акушинские селения, заставив кадия капитулировать.

Другая часть армии шаха двигалась на столицу уцмия — Кала-Корейш. Иранское войско осадило город, и уцмий Ахмад-хан вынужден был сдаться. Мир с Надиром закрепили тем, что дочь уцмия поженили за кубинского хана Гусейн-Али, происходившего тоже из уцмийского дома.

Последствия 

Наградив Хасбулат-шамхала и перешедших к нему дагестанских владельцев, Надир отправился в Муганскую степь, куда прибыл в начале марта 1736 года.

Мирза-Мехди Астрабади, личный секретарь Надира, говорил русскому резиденту при персидском дворе И. Калушкину, «будучи в лагере, легко присмотреть, в каком состоянии войско иранское находится, о чем меж нами можно откровенно говорить, что оное весьма не то, которое из-под Карсу пришло, а от последнего дагестанского похода сильно изнурено, так что без сожаления на них и смотреть нельзя».

В 1736—1737 годах в Ширване н Дагестане проходили крупные волнения. Весной 1736 года Сурхай-хан во главе с горцами напал на Дербент и старую Шемаху.

В 1738 году снова восстали жители Джаро-Белоканского союза. Был убит брат Надир-шаха Ибрагим-хан. Убийство брата и тревожные вести из Дагестана и Азербайджана, которые не признавали власти Ирана, заставили Надир-шаха предпринять очередной поход.

Примечания 

Комментарии

Литература 
  
  
  
  
  

Сражения по алфавиту
Войны Персии
Военная история Дагестана
Конфликты 1735 года
1735 год в Дагестане
Походы Надир Шаха Афшара